Bohumil Kubišta